Флаг Рудня́нского городского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 2 февраля 2009 года решением Руднянского городского собрания народных депутатов № 306 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4748.

Описание 
«Флаг Руднянского городского поселения представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Руднянского городского поселения в красном, белом и жёлтом цветах».

Композиция герба представляет собой белый вилообразный крест на красном поле, обременённый красным цветком с жёлтыми тычинками на зелёном стебле с листвою.

Обоснование символики 
Символика флага Руднянского городского поселения отражает природно-географические и экономические особенности Руднянского городского поселения.

Вилообразный крест — символизирует природно-географическое расположение Руднянского городского поселения: слияние трёх рек Терса, Щелкан и Медведица.

Красный цветок — символизирует произрастающий на территории поселения цветок пион тонколистный (лазоревый цветок).

Красный цвет — символ храбрости, мужества, неустрашимости.

Примечания